Osoby o tym nazwisku:
 José Azcona del Hoyo – honduraski polityk, przedsiębiorca i inżynier
 José Luís Azcona Hermoso – duchowny rzymskokatolicki
 Librado Azcona – ekwadorski piłkarz